Tweeddale (district), een committee area of lieutenancy area in Schotland
 een van de drie namen van de natuuronderzoeker Arthur Hay, Negende markies van Tweeddale